Долина Цариц ( - DMG Wādī al-Malikāt или  - Bībān al-Ḥarīm;  - «долина красоты») — древнеегипетский некрополь, археологическая зона на западном берегу Нила, рядом с Долиной Царей, на противоположном берегу от Луксора (древние Фивы).

В долине открыто до 70 скальных гробниц жён и детей фараонов, а также жрецов и вельмож. Все захоронения относятся к XVIII, XIX либо XX династиям (ок. 1550—1070 годы до н. э.) Более других впечатляет гробница жены Рамсеса II Нефертари Меренмут (QV66), украшенная прекрасной полихромной фресковой живописью.

В 1979 году Долина Цариц, Долина Царей, Карнак, Луксор и прочие фиванские достопримечательности вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История 
Первые захоронения (камера с шахтой) в Долине относятся к концу XVII - началу XVIII династий и принадлежат визирю (QV46) и конюшему (QV30).

XVIII династия 
Одной из первых гробниц в Долине цариц является гробница принцессы Яхмос, дочери фараона Секененре Тао и царицы Ситджехути. Эта гробница, вероятно, относится к правлению фараона Тутмоса I. В этот период в гробнице также были захоронены несколько представителей знати, в том числе главный конюшенный и визирь.

Гробницы из Долины трёх шахт в основном датируются периодом Тутмосидов. Эти гробницы помечены буквами A — L. В долине также есть три шахтных гробницы, благодаря которым долина и получила своё название. Современные пометки этих трёх гробниц — QV89, QV90 и QV91.

В Долине Долмен сохранилась тропа, по которой рабочие шли из свой деревни Дейр-эль-Медины в Долину цариц. На этом пути находится небольшой скальный храм, построенный в честь Птаха и Меритсегер.

Гробницы этого периода, как правило, просты по форме и представляют собой камеру с шахтой. Некоторые гробницы расширяли для захоронения более одного человека. В них хоронили членов царской семьи — принцев и принцесс, а также некоторых аристократов.

Гробница Принцесс относится ко времени Аменхотепа III. Настоящее место её нахождения забыто, но обнаруженные там артефакты представлены в музеях. Среди находок осколок кувшина жены фараона Хена середины XVIII династии. Её имя записано в картуше. Обнаружены фрагменты каноп с именем принца Менхеперра, сына Тутмоса III и Меритры Хатшепсут. Установлено имя великой жены фараона Небетнехат середины XVIII династии, поскольку оно записано в картуш. Также были обнаружены фрагменты каноп с именем дочери фараона Тай, жившей в середине XVIII династии.

Захоронения

Примечания 

Кладбища по алфавиту
Археологические объекты в Египте